American Hunger — тройной альбом нью-йоркского рэп-исполнителя MF Grimm. Также является первым тройным альбомом в истории хип-хопа. Сначала релиз планировался на 4 июля 2004 года, однако задержка произошла в связи с необходимостью исключить из альбома музыку, написанную MF Doom'ом.

Список композиций

Диск 1 
 «American Hunger (Breakfast)» — 3:03
 «When Faith Is Lost» — 2:58
 «Page Six» (Produced by Krohme) — 3:48
 «The Life I Lead» — 4:20
 «Wonderland» — 2:13
 «Code Noir (Revenge of the Masked Avengers)» — 2:25
 «Right There» — 3:51
 «I Rather Be Wrong» — 5:27
 «Watch Out!» — 3:07
 «Yes or No» — 3:27
 «The Trees» — 3:24
 Featuring Baron from Red Clay
 «The Path» — 4:17
 Featuring Monsta Island Czars (Destroyah, Gamma-Ra, & MeccaGodZilla)
 «Still My Love» — 3:40
 «Steal It» — 3:31
 «My Mentality» — 2:30
 «A Mother’s Heart» — 2:49
 «Street General» — 4:23
 «M.I.C.» — 3:05
 Featuring Monsta Island Czars (MeccaGodZilla, Gabarah, Monsta X, Destroyah, & Gamma-Ra)
 «The Gingerbread Man» — 3:29
 «I Don’t Know» — 4:06

Диск 2 
 «American Hunger (Lunch)» — 2:11
 «Playground» — 4:08
 «Boing» — 2:52
 Featuring PMD & MF Mez
 «It’s No Secret» — 2:58
 «I Remember» — 1:26
 «United» — 2:56
 Featuring Large Pro
 Produced by DJ Crucial
 «I Love You» — 3:32
 «Traveling» — 3:49
 Featuring Kurious, Lord Smog, & Bashton The Invizabul Mang
 «Delilah» — 2:20

 «Vultures» — 3:36
 «Everyone» — 2:44
 «Agony (No Jugamos)» — 2:58
 «Master Builders» — 3:33
 «Things I’ve Said» — 3:01
 Featuring. Baron
 «Broken Glasses» — 2:46
 «Dark Skies (No Jugamos)» — 3:39
 Featuring Nate Denver & Bashton The Invizabul Mang
 «Teacher» — 2:45
 «Crazy» — 4:12
 Featuring Block McCloud & MF Mez
 «Who Rock» — 3:44
 Featuring Duece Gangsta
 «Fuck You» — 3:15

Диск 3 
 «American Hunger (The Last Supper)» — 1:30
 «Children of Abel» — 3:31
 «Give» — 2:57
 «Adam & Eve» — 3:14
 «Lift Me Up (Snakes & Ladders)» — 5:29
 «Heaven Can Wait» — 2:18
 «Children of Cain» — 3:20
 «Revolution» — 2:03
 «Manhattan Murder» — 2:30
 Featuring MF Mez
 «Karma» — 4:08
 Featuring Ill Bill & Block McCloud (Produced by Krohme)
 «G.O.D. (Government of Deception)» — 3:37
 «Brand New» — 4:26
 Featuring Monsta Island Czars (Destroyah, Gamma-Ra, & MeccaGodZilla)
 «No One» — 3:00
 «Elevate» — 4:38
 Featuring Majesty, Infinite EVOL
 «Everything» — 4:05
 Featuring Block McCloud, Majesty, Mr. Met & Baron
 «The Whole World» — 2:23
 Featuring Infinite EVOL
 «Ten Stories» — 4:14
 «Twin Peaks» — 4:36
 Featuring MF Mez & Hasan Salaam
 «Simple Rhyme» — 3:26
 «The Book of Daniel» — 7:06
 Featuring MF Mez & MF Bash of M.I.C.

Ссылки на другие источники 
 Official site of Percy Carey aka MF Grimm
 Official blog of Percy Carey aka MF Grimm
 American Hunger digi-mag
 Day By Day Entertainment, Grimm's record label 

Альбомы MF Grimm
Тройные альбомы
Хип-хоп-альбомы